П'ятиха́тка (до 1945 року — Бешуйли; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Колишня татарська назва Бешуйли перекладається як П'ятихатка.